L'édition féminine 2017 du tournoi de tennis du Japon se déroule du 11 au  à Tokyo, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International.  Elle appartient à la catégorie International. Zarina Diyas remporte l'épreuve en simple, Shuko Aoyama et Yang Zhaoxuan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Lauren Davis, de la Chinoise Zheng Saisai, de la Croate Donna Vekić, de la Russe Natalia Vikhlyantseva, de la Slovaque Magdaléna Rybáriková et des Tchèques Kateřina Siniaková et Markéta Vondroušová. Elles sont respectivement remplacées par Jana Čepelová, Hsieh Su-wei, Han Xinyun, Richèl Hogenkamp, Sara Sorribes Tormo, Kurumi Nara et Aliaksandra Sasnovich.

Pendant le tournoi 
Kimiko Date dispute son dernier tournoi avant de prendre sa retraite. À 46 ans, elle est éliminée dès le  par Aleksandra Krunić.

3 des 4 joueuses issues des qualifications font sensation en atteignant le dernier carré. La Croate Jana Fett élimine la tête de série 1 Kristina Mladenovic au , Miyu Kato vainc quant à elle la tête de série 4 Kristýna Plíšková au , et Zarina Diyas bat les têtes de série 2 et 8, Zhang Shuai au  et Yulia Putintseva en quart de finale.

Lauréates 
Zarina Diyas remporte le  de sa carrière en simple en battant en finale Miyu Kato.

En double, Shuko Aoyama et Yang Zhaoxuan remportent leur  ensemble en battant en finale Monique Adamczak et Storm Sanders. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon (ATP 2017)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2017 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2017
Japon
Sport au Japon en 2017
Tennis en septembre 2017